

Cinema 
 Cromwell  (Cromwell) – film del 1970 diretto da Ken Hughes

Geografia 
 Regno Unito
 Cromwell – parrocchia civile del Nottinghamshire
 Stati Uniti d'America
 Cromwell – città della Contea di Middlesex, Connecticut
 Cromwell – città della Contea di Noble, Indiana
 Cromwell – città della Contea di Union, Iowa
 Cromwell – città della Contea di Carlton, Minnesota
 Cromwell – città  della Contea di Seminole, Oklahoma
 Cromwell – township della Contea di Huntingdon, Pennsylvania

Persone 
 Chad Cromwell – batterista statunitense
 Henry Cromwell – militare e rivoluzionario inglese
 James Cromwell – attore statunitense
 John Cromwell – regista statunitense
 Oliver Cromwell – condottiero e politico inglese, nipote di Thomas Cromwell
 Richard Cromwell – politico inglese, figlio di Oliver Cromwell
 Thomas Cromwell, I conte di Essex – politico inglese
 Tiffany Cromwell – ciclista australiana

Teatro 
 Cromwell – dramma di Victor Hugo del 1827

Altro 
 Atto di grazia di Cromwell – legge inglese
 Mk VIII Cromwell – carro armato
 Testa di Oliver Cromwell